Fjume se može odnositi na:

 Rijeka (grad)

ili:

 Fjume (Forli-Čezena)
 Fjume (Đenova)
 Fjume (Mačerata)